Со́нді () — угорське прізвище:

 Леопольд Сонді (1893 — 1986) — угорський психіатр. 
 Петер Сонді (1929 — 1971) — німецький філолог угорського походження.

Угорські прізвища